Schnegg steht für:

 Schnegg (Wackersberg), Ortsteil der Gemeinde Wackersberg, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern

Schnegg ist der Familienname folgender Personen:
 Alfons Schnegg (1895–1932), österreichischer Maler
 Brigitte Schnegg (1953–2014), Schweizer Historikerin
 David Schnegg (* 1998), österreichischer Fußballspieler
 Hansjörg Schnegg, deutscher Brauwissenschaftler und Richter
 Hugo Ernst Schnegg (1876–1950), deutscher Maler und Grafiker
 Johannes Schnegg (1875–1950), deutscher Brauwissenschaftler
 Johann Jakob Schnegg (1826–1889), Basler Glockengießer
 Matthias Schnegg (* 1947), deutscher katholischer Pfarrer 
 Michael Schnegg (* 1971), deutscher Ethnologe
 Pierre Alain Schnegg (* 1962), Schweizer Politiker (SVP)

Siehe auch:
 Schneck
 Schnecke
 Schnek